Il singolare del Kazan Kremlin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jürgen Zopp era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Oleksandr Nedovjesov ha battuto in finale Andrej Golubev 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Evgenij Donskoj (Secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (Primo turno)
  Oleksandr Nedovjesov (Campione)
  Andrej Golubev (Finale)

  Matteo Viola (Quarti di finale)
  Dušan Lajović (Quarti di finale)
  Matthias Bachinger (Secondo turno)
  Radu Albot (Secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Kazan Kremlin Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013